Une merveille est une chose qui provoque une grande admiration.

Œuvres 
 Sans merveille, téléfilm français de Michel Mitrani, scénario de Marguerite Duras et Gérard Jarlot, diffusé en 1964 ;
 Monsieur Merveille (Mr. Bliss), roman pour enfants de J. R. R. Tolkien, publié de façon posthume en 1982 ;
 Petite Merveille (Small Wonder), série télévisée américaine diffusée entre 1985 et 1989 ;

Personnes 
 Christian Merveille (1949-), auteur-compositeur-interprète pour enfants belge ;
 Merveille Lukeba, acteur anglais (1990-).

Animaux 
 Fine Merveille (1993-2005), jument de selle français de concours complet bai.

Gastronomie 
 Merveille, des beignets typiques de la Gascogne et de la Vallée d'Aoste.

Voir aussi